Sebastian Kowalczyk – polski koszykarz urodzony w 1993 roku w Sieradzu
 Sebastian Kowalczyk – polski piłkarz urodzony w 1998 roku w Szczecinie
  – polski geolog, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego

Przypisy